Der Kanton Cambrai-Ouest war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Cambrai, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Cambrai. Vertreterin im Generalrat des Departements war zuletzt von 2010 bis 2015 Sylvie Labadens (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton Cambrai-Ouest hatte 39.353 Einwohner (Stand: 1. Januar 2012).

Er bestand aus 16 Gemeinden und einem Teil der Stadt Cambrai (angegeben ist hier die Gesamteinwohnerzahl, im Kanton waren es etwa 23.000 Einwohner):

Cambraiouest
Aufgelöst 2015